Осино́вичи — название населённых пунктов в России:

 Осиновичи — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Осиновичи — деревня в Псковском районе Псковской области.